Jméno a příjmení Josef Čermák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Čermák (arciděkan) – český římskokatolický kněz (* 1952)
 Josef Čermák (starosta) – český cukrovarník, starosta Rakovníka v letech 1893 až 1910 a císařský rada (1853–1917)
 Josef Čermák (houslař) – český houslař (1859–1917)
 Josef Čermák (hudební pedagog) – český hudební pedagog (1850–1931)
 Josef Čermák (kněz) – český římskokatolický kněz a spirituál kněžského semináře (1826–1876)
 Josef Čermák (literární historik) – překladatel a literární historik (1928–2020)
 Josef Čermák (meziválečný politik) – československý politik, poslanec za KSČ v letech 1925 až 1929
 Josef Čermák (poválečný politik) – československý politik, poslanec za KSČ v 50. a 60. letech (1906–1986)
 Josef Čermák (právník, 1861) – soudní úředník, spolupracovník Ottova slovníku naučného (1861–1895)
 Josef Čermák (právník, 1880) – úředník státních drah, redaktor, autor prací v oboru železničního práva (1880–??)
 Josef Čermák (skladatel) – český hudební skladatel (1794–1867)
 Josef Čermák (spisovatel) – používající též pseudonym Irma – český spisovatel a publicista (1882–1854)
 Josef Čermák (stavitel) – český stavitel (1819–1898)
 Josef Antonín Čermák – český houslař (1874–1946)
 Josef Julius Čermák – český lékař, profesor fyziologie a srovnávací anatomie (1799–1851)
 Josef Rudolf Čeněk Čermák – představitel československého exilu, právník, básník, publicista a historik (* 1924)
 Josef V. Čermák – český houslista a kapelník (1871–1938)
 Josef Čermák (psychiatr) (také Joseph Czermak) – český psychiatr (1825–1872)
 Joseph Julius Czermak – lékař, fyziolog a anatom (1799–1851)

Pseudonym 
 Josef Čermák je také pseudonym skladatele a hudebníka Miroslava Wanka.